Llista dels reis de Cartago de l'antiguitat.

Se sap molt poc dels primers reis (o sufetes) de Cartago. Per evitar confusions amb noms de cartaginesos posteriors o anteriors, se'ls ha afegit el número romà propi dels reis en aquest article. Les formes de govern dels monarques cartaginesos no eren uniformes i sovint s'intercanviaven per l'aristocràcia, l'oligarquia, la monarquia i la tirania.

Des de la mort d'Himilcó I, l'any 396 aC l'aristocràcia cartaginesa va guanyar formalment més poder amb el Consell d'Ancians de Cartago, constituït l'any 550 aC, des del qual governarien pràcticament sols. El Consell d'Ancians va convertir Cartago en una república de facto l'any 375 aC. No obstant això, en temps de guerra apareixia oportunament una política de lideratge d'una persona, si bé amb poders limitats.

L'any 308 aC Bomilcar I intentà derrocar el Consell d'Ancians, després d'això hi hagué una insurrecció popular de la qual Bomilcar I en seria jutjat. Com a conseqüència d'això, el Consell d'Ancians abolí la monarquia. Tot i que després el títol de Melek (Cap d'Estat, Rei) es va mantenir, ja no tenia cap mena de poder.

Dinastia Magònida

Dinastia Hannònida

Vegeu també: Història de Cartago

Enllaços externs 
 Aritcle sobre la història de Cartago (en anglès) 

Cartago
Cartago